Tulip Computers, een Nederlands informatietechnologiebedrijf
 Tulip Computers (wielerploeg), een Belgische wielerploeg (1990–1992)
 Tulip (stoel), een model stoel
 Tulip (duo), Nederlandse band gevormd door Marianne Wolsink en Marga Bult
 Tulip (fournituren), een Japans bedrijf dat onder andere naalden en haaknaalden maakt.